Gommecourt, commune française du Pas-de-Calais
 Gommecourt, commune française des Yvelines